Ukiah kan syfta på:

Ukiah, Kalifornien
Ukiah, Oregon